Allemannia steht für:

 Ruder-Club Allemannia von 1866, Ruderverein in Hamburg
 Burschenschaft Allemannia Heidelberg, Studentenverbindung in Heidelberg

Siehe auch:
 Alemann
 Alemannia
 Alamannia 
 Alamania
 Alemanía 
 Alemagna
Alemana